Världsmästerskapet i basket för herrar 2006 spelades i Japan mellan den 19 augusti och 3 september 2006. Det var ett samarrangemang av det internationella basketförbundet (FIBA), Japanska basketförbundet och organisationskommittén 2006.

Matcherna spelades i Hamamatsu, Hiroshima, Saitama, Sapporo och Sendai.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel 

Placeringsmatcher

Final

Externa länkar 

 Officiell webbplats

2006
Internationella baskettävlingar i Japan
2006 i Japan
Sportåret 2006
WP:Projekt Japan
Hamamatsu
Sportevenemang i Sapporo
Sport i Hiroshima
Sport i Saitama
Sendai